Langguth ist der Familienname folgender Personen:

 A. J. Langguth (1933–2014), US-amerikanischer Journalist, Historiker und Autor
 Alexander Langguth (* 1975), deutscher Politiker (Die Blaue Partei)
 Alfredo Langguth (* 1941), brasilianischer Zoologe uruguayischer Herkunft
 Christian August Langguth (1754–1814), deutscher Mediziner und Physiker
 Dieter Langguth (* 1937), deutscher Journalist und FDJ-Funktionär 
 Ernst Langguth (1908–1983), KPD-Funktionär, Widerstand in Deutschland und Emigration
 Gerd Langguth (1946–2013), Politologe, 1976 bis 1980 Bundestagsabgeordneter (CDU)
 Gerhardt Langguth (1925–2017), evangelischer Theologe
 Georg August Langguth (1711–1782), deutscher Mediziner
 Hans-Hermann Langguth (* 1965), ehemaliger stellvertretender Regierungssprecher, Journalist und PR-Experte
 Heide Langguth (* 1945), deutsche Politologin
 Heike Langguth (* 1979), deutsche Vize-Meisterin im Muay Thai (Thai-Boxen)
 Johann Michael Langguth (1682–1739), deutscher evangelischer Theologe
 Lukas Langguth (* 1999), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:
 Franz Wilhelm Langguth Erben, Wein- und Spirituosenunternehmen (unter anderem Bärensiegel Berlin)
 Langgut (Begriffsklärung)